Сватава ()

Женское имя 
 Сватава Чешская (ум. после 1126) — чешская княжна, дочь князя Чехии Владислава I из рода Пржемысловичей.
 Сватава (Светослава) Польская (до 1050—1126) — польская княжна, третья супруга чешского короля Вратислава II, первая чешская королева.

Топоним 
 Сватава — река, протекающая по территории Германии и Чехии. Приток Эльбы. На территории Германии носит название Цвота.